David Lecumberri Irisarri (Pamplona, 20 d'abril de 2003) és un atleta i matemàtic espanyol.

David va néixer a Pamplona el 2003. Va estudiar el Batxillerat Internacional a l'IES Navarro Villoslada. El 2020 i el 2021, es va classificar per a l'Olimpíada Matemàtica Espanyola. El seu rècord de 60 metres són 7 segons 40 mil·lèsimes. Juga pel Club Gana d'atletisme. Va quedar segon al Torneig de debat del 2020, amb el seu equip. Va ser felicitat per l'alcalde de Pamplona, Enrique Maya, amb la resta de participants.

També va quedar segon al Torneig triangular Navarra-La Rioja-Aragó. Estudia matemàtiques i enginyeria física al CFIS.

Referències 

Naixements del 2003